Dao (Tao) – pojęcie filozofii chińskiej
 Dao – (czyt. dzao) – mniejszość etniczna w Azji Południowo-Wschodniej (Chiny, Wietnam, Laos i Tajlandia)
 Dao – chiński miecz o szerokiej zakrzywionej głowni

W informatyce:

 Disc At Once – technika zapisu informacji na płytach CD-ROM
 Data Access Object – obiekt dostępu do bazy danych.
 Distributed Autonomous Oranization